Bałowo steht für folgende polnischer Ortsnamen in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Bałowo (Kętrzyn), Powiat Kętryński, bis 1945: Ballau, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Bałowo (Sorkwity), Powiat Mrągowski, bis 1945: Bothau, Kreis Sensburg, Ostpreußen